Navnet Schelling kan henvise til flere personer:
 Friedrich von Schelling – tysk filosof
 Thomas Crombie Schelling – amerikansk økonom